

Acronimi
Utah Communications Agency Network
Utility Consumers' Action Network  – associazione di consumatori californiana
Universidade Católica de Angola

Persone
Salih Uçan, calciatore turco